Архозаври (Archosauria) — клада діапсид, представлена сучасними крокодилами та птахами, а також вимерлими непташиними динозаврами, птерозаврами та вимерлими родичами крокодилів. Найдавніші представники архозаврів відомі з раннього тріасу, хоча перші архозавроподібні (Archosauromorpha) виникли ще у пермському періоді. Архозаври швидко досягли значного видового різноманіття після пермсько-тріасового вимирання (~252 млн років тому), і з середини тріасу стали найбільшою і домінуючою в багатьох екологічних нішах групою наземних хребетних, аж до крейдового вимирання (66 млн років тому). Лише птахи та крокодили змогли пережити крейдове вимирання, повторно диверсифікувавшись в кайнозойську еру.

Класифікація 
Філогенетична кладограма, створена на основі праці Benton (2004):

Література

Посилання 
 Тріас — час народження динозаврів  

Викопні плазуни
Завропсиди